William Windham ist der Name folgender Personen:

* William Windham (Politiker) (1750–1810), britischer Politiker
 William Windham (Ruderer) (1926–2021), britischer Ruderer